Pterotrachea är ett släkte av snäckor. Pterotrachea ingår i familjen Pterotracheidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Pterotrachea